Soracachi steht für:

 Soracachi (Malla), Ort im Municipio Malla, Departamento La Paz, Bolivien
 Soracachi (Paria), Ort im Municipio Paria, Departamento Oruro, Bolivien